Eminger ist der Familienname folgender Personen:

 André Eminger (* 1979), deutscher Kameradschaftsaktivist (Nationale Sozialisten Chemnitz), Unterstützer der Terrorgruppe NSU 
 Christian Eminger (* 1964), österreichischer Radrennfahrer
 Jaroslav Eminger (1886–1964), tschechoslowakischer General
 Joseph Wilhelm von Eminger (1801–1858), österreichischer Politiker
 Maik Eminger (* 1979), deutscher Rechtsextremist, Kameradschaftsaktivist in Brandenburg der Partei „Der III. Weg“ und des Unterstützernetzwerk „Gefangenenhilfe“
 Melanie Eminger (* 1994), deutsche Fußballspielerin
 Stefan Eminger (* 1967), österreichischer Historiker
 Steve Eminger (* 1983), kanadischer Eishockeyspieler
 Vladimír Eminger (* 1992), tschechischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Emminger